Тагильцев - фамилия:

 Тагильцев, Борис Геннадьевич (род. 1950) — советский и украинский тренер, Заслуженный тренер Украины.
 Тагильцев, Владимир Михайлович (1922—1982) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Тагил
 Тагилов
 Тагильский